Neftegorsk (oblast Sachalin), een voormalige Russische plaats op Sachalin, die in 1995 werd verwoest door een aardbeving
 Neftegorsk (oblast Samara), stad in de Russische oblast Samara
 Neftegorsk (kraj Krasnodar), plaats (nederzetting met stedelijk karakter) in de Russische kraj Krasnodar